Орос — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Орос, Анна (род. 1989) — венгерский политик.
 Орос, Иштван (род. 1951) — венгерский художник-график и художник-мультипликатор.
 Орос, Пал (1934—2014) — венгерский футболист, бронзовый призёр Олимпийских игр в Риме (1960).
 Орос, Розалия (род. 1964) — румынская и германская фехтовальщица-рапиристка, венгерка по национальности.
 Орос, Хуан Хосе (род. 1980) — испанский шоссейный велогонщик.
 Орос, Чаба (род. 1971) — словацкий гребец-каноист.
 Орос, Ярослав Николаевич (род. 1959) — украинский прозаик, журналист.

Населённые пункты 
 Орос — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Орос — город в индийском штате Махараштра.